Дми́трий Рома́нов:
 Романов, Дмитрий Анатольевич (род. 1985) — российский и украинский стендап-комик и юморист.
 Романов, Дмитрий Александрович (1901—1980) — князь.
 Романов, Дмитрий Васильевич (1904—1981) — крупный организатор оборонной промышленности СССР.
 Романов, Дмитрий Зотович (1866—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Тамбовской губернии.
 Романов, Дмитрий Иванович (?—1873) — российский инженер и журналист.
 Романов, Дмитрий Павлович (1891—1942) — Великий князь.
 Романов, Дмитрий Романович (1926—2016) — общественный деятель, меценат, благотворитель, историк, филантроп.
 Романов, Дмитрий Юрьевич (род. 1985) — российский футболист.